Бондарево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бондарево — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Бондарево — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Бондарево — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Бондарево — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Бондарево — село в Бейском районе Хакасии.

Украина 
 Бондарево — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Бондарево — село в Старобельском районе Луганской области.